

Прізвище 

 Адаті Йосікаґе — середньовічний японський державний і військовий діяч періоду Камакура
 Адаті Міхо — японська борчиня вільного стилю і дзюдоїстка
 Адаті Ясуморі — середньовічний японський державний та військовий діяч періоду Камакура

Географічні об'єкти 

 Район Адаті у Токіо
 Повіт Адаті
 Повіт Адаті (Фукусіма) 安達
 Повіт Адаті (Мусасі) 足立
 Повіт Кіта-Адаті 北足立
 Повіт Мінамі-Адаті 南足立